Якуб Чутта (; ) — бывший чешский хоккеист, защитник. Чемпион мира среди молодёжных команд 2001 года.

Карьера 
Воспитанник клуба «Били Тигржи Либерец». В составе молодёжной сборной Чехии Чутта стал чемпионом мира в 2001 году.

С 2000 по 2004 год провёл 8 матчей в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз». В 2006 году стал обладателем Кубка Колдера.

В 2006 году вернулся в Европу. Стал чемпионом чешской Экстралиги сезона 2008/09 в составе «Карловых Вар».

В России известен по выступлениям за «Нефтехимик» и «Трактор» в сезоне 2007/08.

Завершил карьеру в 2018 году. После окончания карьеры стал тренером по катанию: в своем центре Skatemill в Либереце помогает ученикам получить навыки эффективного катания, которое в будущем позволит минимизировать травмы.

Достижения 
 Чемпион мира среди молодёжных команд 2000
 Чемпион Экстралиги 2009
 Бронзовый призёр Экстралиги 2007
 Обладатель Кубка Колдера 2006

Статистика 
 Чешская экстралига — 375 игр, 69 очков (28+41)
 АХЛ — 326 игр, 40 очков (10+30)
 Западная хоккейная лига — 205 игр, 39 очков (11+28)
 Чемпионат Швеции — 31 игра, 3 очка (0+3)
 Российская суперлига — 29 игр, 4 очка (0+4)
 Чемпионат Финляндии — 16 игр, 2 очка (0+2)
 Сборная Чехии — 13 игр
 НХЛ — 8 игр
 Кубок Шпенглера — 6 игр
 Европейский трофей — 5 игр, 1 очко (0+1)
 Всего за карьеру — 1014 игр, 158 очков (49 шайб + 109 передач)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чешского хоккея

Хоккейные защитники
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК СайПа
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Вестерос»
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки «Свифт-Каррент Бронкос»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Херши Беарс»